Tanahbesar (ou Wokam) est une île d'Indonésie située dans l'archipel des îles Aru dans la province des Moluques. Elle a une superficie de  km².

Elle abrite les ruines d'un fort construit au .

Notes et références 

Île en Indonésie
Kabupaten des Moluques (province)